Mindelo (Kaapverdië), een stad in Kaapverdië
 Mindelo (Vila do Conde), een freguesia in Portugal
 Mindelo (zanger), een Santomees zanger